José Miguel pode ser:

Pessoas 
José Miguel Arroyo Delgado
José Miguel Carrera
José Miguel Covarrubias

Desambiguações de antropônimos